Vidrenjak est un toponyme qui peut désigner :
Vidrenjak, une localité de Croatie située dans la municipalité de Velika Ludina, comitat de Sisak-Moslavina ;
le Vidrenjak, une rivière de Serbie. Elle est un affluent de l'Ibar.